Aiyawatt Srivaddhanaprabha – imprenditore thailandese
 Vichai Srivaddhanaprabha – imprenditore e dirigente sportivo thailandese